

Geografia 
 Sesana – comune della Slovenia appartenente alla regione Carsico-litoranea, posto nel cuore del Carso

Persone 
 Otto Sesana (1943) – ex calciatore argentino
 Paolo Sesana (1970) – doppiatore italiano
 Renato Kizito Sesana (1943) – presbitero, missionario e giornalista italiano comboniano
 Roy Sesana (1950) – attivista e politico botswano